Медаль «Золотая Звезда» — название государственных наград.

* Медаль «Золотая Звезда» (СССР) — государственная награда Советского Союза, вручавшаяся Героям Советского Союза.
 Медаль «Золотая Звезда» (Россия) — государственная награда Российской Федерации, вручаемая Героям России.
 Медаль «Золотая Звезда» (Азербайджан) — Медаль Национального Героя Азербайджана, особый знак отличия Национального Героя Азербайджана.
 Медаль «Золотая Звезда» (Монголия) — государственная награда Монголии, вручаемая национальным Героям и лицам, внёсшим вклад в безопасность МНР/Монголии.